Njasvizjski Rajon (vitryska: Нясвіжскі Раён, ryska: Несвижский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast